Villa Castelli, település Argentínában, La Rioja tartományban, General Lamadrid megyében
Villa Castelli, község Olaszországban, Puglia régióban, Brindisi megyében